Jagged Island ist der Name folgender Inseln in der Antarktis:

 Jagged Island (Biscoe-Inseln)
 Jagged Island (Südliche Shetlandinseln)